Hochleithen steht für

 Hochleithen, Gemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Hochleithen (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hochleithen (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Hochleiten